Le designazioni di Bayer d Velorum e D Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

d Velorum (HD 74772)
D Velorum (HD 74753)